Courson steht für:

 Courson, eine ehemalige französische Gemeinde, Département Calvados, Region Normandie

Courson ist der Familienname folgender Personen:

 Robert von Courson (um 1160/1170–1219), englischer Kardinal, päpstlicher Legat und Kanzler der Universität Paris
 Pamela Courson (1946–1974), Lebensgefährtin von Jim Morrison
 Yolaine de Courson (* 1954), französische Politikerin (La République en Marche)